Божинський Назар Іванович — архітектор, кобзар, лірник, торбаніст.
 Божинський-Божко Микола Васильович — герой Крут, розстріляний більшовиками.
Прізвища